Por Lawrence de Arabia se puede entender:
 Thomas Edward Lawrence
 Lawrence de Arabia (película)
 Lawrence de Arabia (canción), tema de Hombres G.